Диференціал (математика)
 Диференціал (механіка)